

En sciences 
 En aéronautique, le facteur de charge est le rapport entre le poids apparent et le poids réel.
 Le facteur de charge d'une centrale électrique est le rapport entre la puissance moyenne effective sur une période donnée et la puissance nominale de la centrale.